De Hoop (Dokkum)
 De Hoop (Holwerd)